Pellijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pellijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8,38 ha)
Pellijärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn